Musidora peut désigner :

Patronyme 
 Musidora (1889-1957), actrice française, dont le pseudonyme est tiré du roman Fortunio de Théophile Gautier.

Typographie 
 Musidora, hameau dans le comté d'Alberta.

Fiction 
 Musidora, personnage du poème L'Été de James Thomson (tiré du recueil Les Saisons),
 Musidora, série de tableaux de William Etty inspirée de ce poème,
 Musidora, tableau de Thomas Gainsborough inspiré de ce poème ;
 Musidora, téléfilm de 1973.